Холоде́нко — фамилия. Известные носители:
 Холоденко, Александр Васильевич (род. 1980) — российский и украинский футболист.
 Холоденко, Арн-Мойше (1828—1902) — еврейский музыкант XIX века.
 Холоденко, Вадим Тимурович (род. 1986) — украинский пианист.
 Холоденко, Валерий Александрович (1945—1993) — ленинградский прозаик.
 Холоденко, Лиза (род. 1964) — американский режиссёр и сценарист.
 Холоденко, Шифра Наумовна (1909—1970) — российская еврейская поэтесса и переводчик.